Seznam predsednikov Republike Slovenije.

Glej tudi 

 Seznam predsednikov Slovenije

Slovenija
Predsedniki Slovenije